A Bursa szó utalhat az alábbiakra:

 Bursa, Törökország egyik tartománya
 Bursa, város Törökországban
 bursa, nyálkatömlő
 bursa, a házigalamb egyik fajtája
 Bursa Hungarica; ösztöndíjrendszer
 Bursa, középkori, újkori egyetemi kollégium
 Bursa Hungarorum, Bursa Węgierska, magyar kollégium a középkori Jagelló Egyetemen
 bursa, a Csillagok háborúja univerzumában szereplő állatféleség 
  Bursa a varangycsigák (Bursidae) névadó neme.